Deep Cuts kan syfta på:

Deep Cuts (musikalbum av The Knife) – den svenska popgruppen The Knifes andra musikalbum
Deep Cuts (A Perfect Circle-album) – ett musikalbum av den alternativa rockgruppen A Perfect Circle